Phronima är ett släkte av kräftdjur. Phronima ingår i familjen Phronimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Phronima